Barbora Krejčíková e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma la tre volte detentrice Krejčíková ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Ram ha fatto coppia con Sania Mirza, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Jaimee Fourlis e Jason Kubler.

In finale Kristina Mladenovic e Ivan Dodig hanno sconfitto Fourlis e Kubler con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Desirae Krawczyk /  Joe Salisbury (primo turno)
  Zhang Shuai /  John Peers (semifinale)
  Nicole Melichar-Martinez /  Robert Farah (primo turno)
  Alexa Guarachi /  Tim Pütz (secondo turno)

  Kristina Mladenovic /  Ivan Dodig (Campioni)
  Caty McNally /  Jamie Murray (ritirati)
  Nina Stojanović /  Mate Pavić (primo turno)
  Ena Shibahara /  Ben McLachlan (quarti di finale)

Alternate 

  Aleksandra Krunić /  Nikola Ćaćić (primo turno)

  Makoto Ninomiya /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Wildcard 

  Lizette Cabrera /  Alex Bolt (primo turno)
  Jaimee Fourlis /  Jason Kubler (finale)
  Ellen Perez /  Matwé Middelkoop (secondo turno)
  Arina Rodionova /  Marc Polmans (secondo turno)

  Dar'ja Saville /  Luke Saville (primo turno)
  Astra Sharma /  John-Patrick Smith (primo turno)
  Kateřina Siniaková /  Tomáš Macháč (primo turno)
  Samantha Stosur /  Matthew Ebden (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2022